ihász, foglalkozásnév, a juhász alakváltozata
 Ihász, régi magyar családnév
 Ihász, korábbi önálló település, ma Marcaltő része